La Laguna, « le lac » en espagnol peut désigner :

Toponymes

San Cristóbal de La Laguna ou La Laguna ou Aguere, commune située au nord de l'île de Tenerife, dans l'archipel des îles Canaries ;
 La Laguna de Castilla ou La Laguna ou Laguna de Castilla, village sur le Camino francés du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

un corregimiento de la province de Panama Ouest.

La Laguna : localité de la paroisse civile de Chorrerón de la municipalité de Guanta dans l'État d'Anzoátegui.

Homonymie de toponyme